

Antroponimi 
 Orlando – nome proprio maschile italiano
 Orlando – cognome italiano

Cinema 

 Orlando – film di Sally Potter del 1992, basato sul romanzo della Woolf
 Orlando – film di Daniele Vicari del 2022

Geografia
 Orlando – città della Florida, Stati Uniti
 Orlando – città dell'Oklahoma, Stati Uniti
 Orlando – township del Sudafrica

Letteratura
 Orlando – paladino di Francia, protagonista di poemi cavallereschi 
 Orlando – romanzo di Virginia Woolf
 Orlando – giovane nobile protagonista dell'omonimo romanzo di Virginia Woolf e delle opere a esso collegate

Musica
 Orlando – opera di Georg Friedrich Händel
 Orlando – opera di Antonio Vivaldi, più nota in epoca moderna come Orlando furioso

Persone

 Orlando (1936) – produttore discografico italiano naturalizzato francese
 Orlando (1966) – calciatore angolano
 Orlando (1949-1999) – calciatore brasiliano

Sport 
Orlando Pirates Football Club – società calcistica sudafricana
Orlando Pirates Sport Club – società calcistica namibiana

Altro
 Orlando – famiglia imprenditoriale italiana
 Orlando – automobile del gruppo Chevrolet
 Orlando – gruppo imprenditoriale
 HMS Orlando – fregata della Royal Navy britannica

Pagine correlate
Orlandi